() — senhor de Monforte
   — rei de Jerusalém
   — visconde de Narbona

Desambiguações de antropônimos